Брынь — топоним, также фамилия.

Топоним 
 Брынь — река в Калужской области, левый приток реки Жиздры.
 Брынь — село в Думиничском районе Калужской области.
 Брынь (Старая Брынь) — село в Сухиничском районе Калужской области.
 Брынь — село в Галичском районе Ивано-Франковской области, Украина.
 Брынь — озеро на территории Думинического района Калужской области России.

Фамилия 
 Брынь, Василий Мартынович (1910—1983) — Герой Советского Союза.